Гурві́ль, Ґурвіль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 90 км на південь від Пуатьє, 25 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Гурвіль було приєднано до муніципалітету Руяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 588,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Гурвіль на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гурвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта